Я́ков Ива́нович Замя́тнин (ум. 1521) — московский дворянин, воевода на службе у московского князя Василия III.

В  1516 году вторым воеводой полка левой руки участвовал в походе на Витебск. В июне 1521 во время похода Мухаммед Гирея на Москву находился в Серпухове среди войск, не сумевших воспрепятствовать переправе крымских войск через Оку.

Сын воеводы Ивана Васильевича Замятни; брат воеводы Юрия Ивановича Замятнина, погибшего вместе с ним.

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1521 году
Яков Иванович
Воеводы
Участники Русско-литовских войн
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании